Carinastele är ett släkte av snäckor. Carinastele ingår i familjen Calliostomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Carinastele